PAP är en förkortning och kan bland annat syfta på följande företeelser:

 People's Action Party, Singapores viktigaste politiska parti.
 People's Armed Police, en paramilitär styrka i Folkrepubliken Kina.
 Papiamento, ett språk
 Ugali, en maträtt
 Promociones Antonio Peña, företagsnamnet för varumärket Lucha Libre AAA Worldwide